Lithomoia virgata är en fjärilsart som beskrevs av Tutt 1892. Lithomoia virgata ingår i släktet Lithomoia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
virgata